Mary of Scotland – opera teatrale di Maxwell Anderson del 1933
Maria di Scozia (Mary of Scotland) – film del 1936 diretto da John Ford

Pagine correlate 
Maria di Scozia